Il singolare del torneo di tennis Eurocard Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Jonas Svensson 6-2, 3-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Assente
 Stefan Edberg (campione)
 Goran Ivanišević (quarti di finale)
 Thomas Muster (primo turno)

 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Guy Forget (semifinali)
 Jonas Svensson (finale)
 Andrej Česnokov (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eurocard Open 1991
ATP Tour 1991